«Война миров» — фильм Стивена Спилберга;
 «Война миров» — фильм Тимоти Хайнса.